Slovo lama se používá ve více významech:

 Lama je české rodové jméno zahrnující 3 druhy zvířat z čeledi velbloudovití (Camelidae):
 guanako (resp. lama guanako, Lama guanicoe)
 lama alpaka (Lama pacos)
 lama krotká (Lama glama)
 vikuňa (resp. lama vikuňa, Vicugna vicugna) je označení pro zvíře z rodu Vicugna, které je příbuzné k lamám.
 Láma – titul tibetského buddhistického učitele (podobně jako indické guru)
 Lama (jezero) – jezero v Krasnojarském kraji v Rusku
 Lama (řeka) – přítok řeky Šoši v Moskevské a v Tverské oblasti v Rusku
 Lama (počítačový žargon) – označení nezkušeného uživatele
 Lama (jazyk) – jazyk používaný asi 260 000 lidmi v Beninu, Ghaně a Togu
ve fotbale
 Bernard Lama – francouzský fotbalista
 Lamá – přezdívka fotbalistů, viz rozcestník

Externí odkazy